Майо () — селище на території Юкон, Канада.

Клімат 
Найтепліший населений пункт Юкону, середня температура влітку сягає 14,5 °C.

Примітки

Посилання 
 YukonWeb: The Village of Mayo 

Населені пункти Юкону